Salah puede hacer referencia a:

 Salah o Salat, oraciones que los musulmanes le ofrecen a Alá.
 Luay Salah Hassan, futbolista iraquí.
 Mohamed Salah, futbolista egipcio.
 Arturo Salah, exfutbolista, entrenador y dirigente deportivo chileno.
 Salah, personaje bíbilico.